Der Peugeot 208 II ist ein Kleinwagen des französischen Fahrzeugherstellers PSA Peugeot Citroën. Er ist der Nachfolger des Peugeot 208 I. Der 208 II wurde im März 2019 auf dem Autosalon in Genf vorgestellt und wird seit Juni 2019 auf dem europäischen Markt verkauft.

Erstmals gibt es das Modell 208 nur fünftürig. Die Elektroversion mit dem Namen e-208 folgte Anfang 2020. Der Peugeot 208 ist das erste Fahrzeug mit einem digitalen Kombiinstrument mit dreidimensionaler Anzeige. Er wurde als Auto des Jahres 2020 ausgezeichnet.

Produktion 
Gebaut wird der 208 II, wie der auf der gleichen Common Modular Platform (CMP) aufbauende DS 3 Crossback, in den PSA-Werken im slowakischen Trnava und dem marokkanischen Kenitra. Er wird erstmals nicht mehr im französischen Poissy gebaut. Der e-208 wird in Trnava produziert. Der Opel Corsa F hat die gleiche Plattform und gleiche Technik, aber er wird im Opel-Werk Saragossa gefertigt.

Ausstattung 
Bis Oktober 2020 war der der 208 II in fünf Ausstattungslinien erhältlich: Like, Active, Allure, Allure inklusive GT-Line und GT. Die Ausstattungslinie GT war bis dahin nur mit Elektromotor verfügbar. Seitdem werden folgende Ausstattungslinien angeboten: Like, Active, Active Pack, Allure, Allure Pack, GT (ersetzt bei den Wagen mit Otto- oder Dieselmotor Allure mit der GT-Line), GT Pack. Je nach Ausstattung hat das Display auf der Mittelkonsole eine Größe von 5, 7 oder 10 Zoll. Ein optional erhältliches, digitales Cockpit mit 3D-Technik ist erstmals verfügbar, mit der wichtige Informationen im Vordergrund dargestellt werden können.

e-208 
Unter dem Namen e-208 wird seit Anfang 2020 eine batterieelektrisch angetriebene Variante angeboten. Es wird die gleiche Technik wie beim Opel Corsa-e eingesetzt.

Die 340 kg schwere Antriebsbatterie ist flüssigkeitsgekühlt, mit dem Wärmekreislauf des Innenraums verbunden und hat einen Nennenergieinhalt von 50 kWh (brutto). Das soll eine Reichweite von bis zu 362 Kilometer nach WLTP ermöglichen. Bei Motor und Steuerelektronik sind ein integriertes Antriebssystem. Es wurde von Vitesco Technologies (vormals Continental Powertrain) in Deutschland entwickelt und wird in Tianjin in China produziert. Dieses Antriebssystem wird in eine breite Palette von Modellen von Peugeot, Opel, Vauxhall, Citroën, DS und Hyundai eingebaut. So kommt es dazu, dass die technischen Daten dieser Fahrzeuge hinsichtlich Kapazität, Drehmoment und Einbaugewicht gleich sind. Auch die Werte für Beschleunigung, Reichweite usw. unterscheiden sich kaum.  Die individuellen Unterschiede im Motorenbau und Detaillösungen, die früher das Markenimage prägten, gehen mit dieser auf hohe Stückzahlen ausgelegten Strategie verloren.

Der elektrische Peugeot 208 hat drei Fahrmodi Eco, Normal und Sport mit unterschiedlichen Leistungs- und Drehmomentgrenzen, die bei 60 kW (82 PS) und 180 Nm, 80 kW (109 PS)  und 220 Nm und 100 kW (136 PS) und 260 Nm liegen. Zum Bremsen hat er zwei unterschiedliche Rekuperationsstufen. Der Wagen kann sowohl 1-phasig als auch 3-phasig geladen werden. An einem 100-kW-Gleichstrom-Ladegerät nach CCS-Standard beträgt die Aufladezeit (0 auf 80 %) ca. 30 Minuten. Mit einer 11-kW-Wallbox (16 A, 3-phasig) sind es fünf Stunden und 4 Minuten (0 auf 100 %).

Ab Werk sind zwei Reifengrößen, 195/55 R 16 84P und 205/45 R17 84P, wählbar. Der Kofferraum fasst 265 Liter (20 Liter weniger als der des Vorgängers) und mit umgeklappter Rücksitzbank bei bis zu 960 Liter gemäß VDA-Norm.

Im September 2022 ergänzte der Elektromotor aus dem e-308 die bisherige Antriebspalette.

Technische Daten 
Zum Verkaufsstart waren drei Ottomotoren, ein Dieselmotor und ein Elektromotor verfügbar.

Alle Modelle werden über die Vorderräder angetrieben. Der kleinste Ottomotor ist an ein Fünfgang-Schaltgetriebe gekoppelt, alle anderen Verbrennungsmotoren werden mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe oder einem Achtgang-Automatikgetriebe ausgeliefert. Der permanenterregte Synchronmotor des e-208 hat ein Eingang-Reduktionsgetriebe.

Messwerte in runden Klammern gelten für Modelle mit optionalem Getriebe.

Auszeichnungen 
Im März 2020 wurde die zweite Generation des Peugeot 208 als Auto des Jahres ausgezeichnet.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

208
Kleinwagen
Kombilimousine
Elektroautomodell